Премия и медаль памяти Роберта Оппенгеймера учреждена центром теоретических исследований Университета Майами в 1969 году в память об американском физике Роберте Оппенгеймере. Награда представляет собой медаль, диплом и гонорар $1000 за «выдающийся вклад в теоретические естественные науки […] в течение предшествующего десятилетия».

Речь при вручении инаугурационной премии Дираку была опубликована как The Development of Quantum Theory (1971).

Лауреаты 
 1969 — Поль Дирак
 1970 — Фримен Дайсон
 1971 — Абдус Салам
 1972 — Роберт Сербер
 1973 — Стивен Вайнберг
 1974 — Эдвин Эрнест Солпитер
 1975 — Николас Кеммер
 1976 — Йоитиро Намбу
 1977 —  и Шелдон Глэшоу
 1978 — Джоселин Белл Бернелл
 1979 — Абрахам Пайс
 1980 — 
 1981 — Фредерик Райнес
 1982 — Морис Гольдхабер и Роберт Маршак
 1983 — Виктор Фредерик Вайскопф
 1984 — Джон Арчибальд Уилер

Примечания и ссылки

Литература 
 

Награды, появившиеся в 1969 году
Награды по физике
Университет Майами
Награды по алфавиту